Изображе́ние — многозначный термин. 
 Оптическое изображение
 Монохромное изображение
 Полутоновое изображение
 Полноцветное изображение
 Цифровое изображение
 Растровое изображение
 Бинарное изображение
 Битовое изображение
 Векторное изображение
 Ортоскопическое изображение

См. также